Conea:
 Ion Conea

 Pârâul lui Conea

Nume de familie românești